Санта Марија дел Сокоро има више значења:

 Санта Марија дел Сокоро (Галеана), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Санта Марија дел Сокоро (Тампамолон Корона), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику